Grammatica – branca della linguistica
 Grammatica – frazione di Corniglio, nella provincia di Parma
 Grammatica – rivista di letteratura
 Grammatica formale